Вулиця Аля́б'єва — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Аляб'єва — вулиця в місті Донецьк

Колишні назви: 
 Вулиця Аляб'єва — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Ізюм
 Вулиця Аляб'єва — колишня назва вулиці Гулаків-Артемовських у місті Київ.

Вулиця Аляб'єва — вулиця в місті Владивосток
 Вулиця Аляб'єва — вулиця в місті Володимир
 Вулиця Аляб'єва — вулиця в місті Калінінград
 Вулиця Аляб'єва — вулиця в місті Москва

Вулиці, названі на честь людей